Lambert puede hacer referencia a:

Personajes ilustres

Nombre Lambert 
 Lambert Adolphe Jacques Quetelet, astrónomo, naturalista, matemático, sociólogo y estadístico belga.
 Lambert Escaler, dramaturgo español.
 Lambert Jacob-Makoy, botánico y profesor belga.
 Lambert Lombard, pintor, grabador, numismático, humanista y arquitecto renacentista belga.
 Lambert Noppius, arquitecto belga.
 Lambert Palmart, impresor alemán.
 Lambert Redd, atleta estadounidense.
 Lambert Schlechter, escritor, filósofo y poeta luxemburgués.
 Lambert Sigisbert Adam, escultor francés.
 Lambert Simnel, noble inglés, pretendiente al trono de Inglaterra.
 Lambert Sustris, pintor renacentista holandés.
 Lambert Wilson, actor francés.
 Jean-Lambert Tallien, político francés.
 Miecislao II Lambert de Polonia, rey de Polonia (1025-1031) y duque de Polonia (1032-1034).

Apellido Lambert 
 Adam Lambert, cantante estadounidense.
 Adelaide Lambert, nadadora estadounidense de origen panameño.
 Adrian Lambert, bajista y compositor inglés.
 Albert Bond Lambert, aviador estadounidense.
 August Lambert, piloto de la Luftwaffe y uno de los 100 mejores ases alemanes de la Segunda Guerra Mundial.
 Aylmer Bourke Lambert, botánico inglés.
 Carlos José Lambert, industrial minero chileno.
 Carlos S. Lambert, ingeniero de minas y empresario chileno-francés.
 Catriona Isobel Lambert, golfista profesional escocesa.
 Chris Lambert, atleta británico especializado en la prueba de 200 m.
 Christophe Lambert, yudoca alemán.
 Christopher Lambert, actor francés nacido en Estados Unidos.
 Constant Lambert, compositor, crítico y director de orquesta inglés.
 Constantin Wilhelm Lambert Gloger, zoólogo y ornitólogo alemán.
 David Lambert Lack, ornitólogo y biólogo inglés.
 David Lambert, actor estadounidense.
 Dorothea Lambert Chambers, tenista inglesa.
 Emil Johann Lambert Heinricher, botánico austríaco.
 Eric Anthony Lambert, guitarrista estadounidense.
 Gary Lambert, jugador de fútbol americano.
 Henri Lambert, actor y humorista francés.
 Henri-Lambert de Thibouville, marqués de Thibouville, escritor e intelectual francés.
 Jack Lambert, actor teatral, cinematográfico y televisivo británico.
 Jack Lambert, jugador de fútbol americano de carácter defensivo.
 Janet Lambert Yarsley, yudoca australiana.
 Johann Heinrich Lambert, matemático, físico, astrónomo y filósofo alemán de origen francés.
 John Lambert, jugador de baloncesto estadounidense.
 Johnny Mauricio Woodly Lambert, futbolista costarricense.
 José Dupuis-Lambert, tenor y actor de opéra belga.
 Joyce Lambert, botánica y ecóloga inglesa.
 Kit Lambert, productor musical y mánager del grupo británico de rock The Who.
 Louis-Eugène Lambert, pintor animalista francés.
 Léon Célestin Lambert, botánico francés.
 Madame de Lambert Anne-Thérèse de Marguenat de Courcelles, noble francesa promotora de salones intelectuales.
 Marie-Emmanuel-Guillaume-Marguerite Théaulon de Lambert (Emmanuel Théaulon), compositor, libretista y dramaturgo francés.
 Marvin Lambert, luchador profesional estadounidense.
 Mary Lambert (cantante), cantautora y artista de palabra hablada estadounidense.
 Mary Lambert, directora de cine estadounidense.
 Michel Lambert, maestro cantor y compositor del barroco francés.
 Miranda Lambert, cantante estadounidense.
 Olivier Lambert, esgrimista francés.
 Paul Lambert, futbolista y entrenador escocés.
 Peter Lambert, horticultor, hibridador de rosas alemán.
 Phyllis Lambert, arquitecta y filántropa canadiense.
 Pierre Lambert de la Motte, obispo francés, miembro fundador de la Sociedad de las Misiones.
 Pierre Lambert, (Pierre Boussel, más conocido por su seudónimo de Pierre Lamberto o simplemente Lambert), político francés.
 Rickie Lambert, futbolista inglés.
 Verity Lambert, productora inglesa de cine y televisión.
 Ward Louis Lambert, entrenador de baloncesto estadounidense.
 Warren Lambert Wagner, botánico estadounidense.
 Yumi Lambert, modelo belga.

Apellido Saint-Lambert 
Jean-François de Saint-Lambert (Nancy, 26 de diciembre de 1716 - París, 9 de febrero de 1803), militar, poeta, filósofo y enciclopedista francés.

Geografía

Bélgica 
Sint-Lambrechts-Woluwe, uno de los diecinueve municipios de la Región de Bruselas-Capital.

Canadá 
Saint-Lambert (Quebec), ciudad de la provincia de Quebec.

Chile 
Lambert (Chile), pueblo situado al norte de la ciudad chilena de La Serena.
Fuerte Lambert, fortificación existente en la ciudad chilena de Coquimbo.

Estados Unidos 
Municipio de Lambert, municipio del condado de Red Lake, Minnesota.
Lambert (Misisipi), pueblo del condado de Quitman, Misisipi.
Lambert (Misuri)
Lambert (Montana)
Lambert (Oklahoma), pueblo del condado de Alfalfa, Oklahoma.
Aeropuerto Internacional Lambert, principal aeropuerto de la ciudad de San Luis, en el estado de Misuri, Estados Unidos.

Francia 
Cantón de Marsella-Saint-Lambert, división administrativa francesa.
Autréville-Saint-Lambert, comuna francesa.
Le Tilleul-Lambert, comuna francesa.
Haut-du-Them-Château-Lambert, comuna francesa.
Magny-Lambert, comuna francesa.
Saint-Lambert-du-Lattay, comuna francesa situada en el departamento de Maine y Loira.
Saint-Lambert-sur-Dive, población y comuna francesa, situada en la región de Baja Normandía
Saint-Lambert-la-Potherie, población y comuna francesa, en la región de Países del Loira.
Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux, población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas.

La Antártida
Glaciar Lambert, glaciar de la Antártida Oriental.

Física y matemáticas 
El lambert (símbolo L, la o Lb) es una unidad de luminancia.
Serie de Lambert (en honor a Johann Heinrich Lambert), tipo de serie matemática.
Función W de Lambert, función matemática.
Ley de Lambert, trata sobre la iluminancia de una superficie situada a una cierta distancia de una fuente de luz.
Ley de Beer-Lambert, ley física de la absorción de la luz.
Proyección conforme de Lambert, proyección cartográfica cónica que es frecuentemente usada en navegación aérea.
Proyección acimutal de Lambert, proyección no conforme que conserva deliberadamente las áreas.
Proyección cilíndrica homolográfica de Lambert,  proyección cartográfica cilíndrica equivalente.
Superficie de Lambert o superficie lambertiana, superficie ideal que refleja la energía incidente desde una dirección igual en todas direcciones.
Sumación de Lambert, método de sumabilidad para una clase de series divergentes.
Cuadrilátero de Lambert, en geometría, es un cuadrilátero con tres de sus ángulos rectos.

Astronomía
Lambert, cráter de impacto lunar situado en la mitad sur de la cuenca del Mare Imbrium.
Lambert, cráter de impacto situado en el cuadrángulo Sinus Sabaeus de Marte.

Otros 
 Avellano de Lambert, especie de avellano.
 Canales de Lambert, conexiones accesorias en los pulmones.
 Castillo Lambert, pequeño fortín localizado dentro de la Reserva de la Montaña Garret, en Paterson, Nueva Jersey, Estados Unidos.
 Drexel Burnham Lambert, banco de inversión de Wall Street.
 Estadio Lambert, infraestructura deportiva de Nom Pen, Camboya.
 Fundición Lambert, industria del cobre chilena.
 Groupe Bruxelles Lambert, empresa industrial belga.
 Lambert, Hendricks & Ross, trío de jazz.
 Queen + Adam Lambert, Queen + Adam Lambert, colaboración musical.
 Síndrome miasténico de Eaton-Lambert.
 Warner-Lambert, empresa líder de productos de consumo, desde goma de mascar, hasta accesorios de aseo personal.
 La bici de Ghislain Lambert, película franco-belga de 2001.
 Louis Lambert, novela escrita en 1832 por el novelista y dramaturgo francés Honoré de Balzac (1799–1850).